Western River ist der Name folgender Flüsse:

 Western River, Nebenfluss des Diamantina River in Queensland, Australien
 Western River (Nunavut), Zufluss des Bathurst Inlet in Nunavut, Kanada